

События 

 2 февраля 1141 года — Победа Матильды в битве при Линкольне. Стефан Блуа шесть месяцев является пленником Матильды.
 14 сентября 1141 года — Битва при Уинчестере. Поражение Матильды положило конец её правлению в Англии.
 1141—1162 — Король Венгрии Геза II. Его мать — сербка Елена. Женат на Евфросинье Мстиславне, внучке Владимира Мономаха.
 Ноябрь - Династия Цзинь и династия Южной Сун подписывают Шаосинский договор. Мир в сунско-цзиньской войне длится в течение следующих двадцати лет. Река Хуайхэ устанавливается как граница между ними.
 Войска Санджара разбиты войском каракитаев (киданями) под командованием Елюя Даши в Катванской долине (к северу от Самарканда). Кидани подчиняют себе весь Мавераннахр. Караханидские ханы становятся данниками киданьского гургана.
 Юэ Фэй умерщвлён в тюрьме по доносу Цинь Хуэя.
 Первые немецкие колонисты (будущая трансильванская саксонская община) прибывают в Трансильванию. Процесс колонизации завершён в 1162 году.

Русь
 Владимирко Володаревич, сын Володаря Ростиславича, утверждается в Галиче.
 Смена одного за другим новгородских князей при Всеволоде Ольговиче.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1141 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1141 году

См. также

Примечания